Bilderbergconferentie 1955 (1), in maart in Frankrijk.
 Bilderbergconferentie 1955 (2), in september in Duitsland.